Karbonade steht für:
 Flämische Karbonade
 Rippenstück